

Афанасьєво — селище міського типу, районний центр Кіровської області
 Афанасьєво — село, Ізмалковський район, Липецька область